Неплю́евка — село в Карталинском районе Челябинской области России. Административный центр Неплюевского сельского поселения.

География 
Протекает река Сатыбалты. Расстояние до районного центра города Карталы 41 км.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения села составляла 1163 человека (560 мужчин и 603 женщины).

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 14 улиц и 12 переулков.

Инфраструктура 
 Клуб,
средняя общеобразовательная школа.

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района